Die OEC Taipei WTA Ladies Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Challenger Series 2014. Die dritte Ausgabe des 2012 eingeführten Turniers fand vom 1. bis 9. November 2014 in Taipeh statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Alison Van Uytvanck und im Doppel die Paarung Caroline Garcia/Jaroslawa Schwedowa.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den OEC Taipei WTA Ladies Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen – Ausnahme: Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einziehen, erhalten die Qualifikationspunkte zusätzlich zu den Punkten für das Erreichen der jeweiligen Runde; für den Doppelwettbewerb gelten sie pro Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2014 fand vom 2. bis zum 3. November 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

2014
WTA Challenger Series 2014